Tha Carter II — пятый студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Лил Уэйн. Релиз состоялся 6 декабря 2005 года.

Создание и релиз альбома 
В записи альбома принимали участие такие «ветераны» хип-хопа, как Birdman и Kurupt, а также молодые исполнители лейбла Cash Money Records — Curren$y и Nikki Kynard.
Tha Carter II дебютировал в Billboard 200 на втором месте после альбома Curtain Call: The Hits за авторством Эминема, на тот момент лидировавшего в чарте. Альбом стал первой работой, выпущенной лейблом Cash Money, в которой не участвовал Мэнни Фреш, до этого долгое время занимавшийся продюсированием альбомов для лейбла. Первым синглом с альбома стал «Fireman». Премьера видеоклипа на него состоялась на канале BET в программе «Access Granted» 22 сентября 2005 года. Второй сингл — «Hustler Musik». Третьим синглом стал «Shooter», записанный при участии Робина Тика (песня также появилась и на его альбоме).

Альбом получил «платиновый статус» в США и разошёлся тиражом более 1 миллиона копий. К сентябрю 2009 года продажи составили 1547000 проданных копий.

Примечания 
Интернет-ресурс Pitchfork поставил Tha Carter II на 178 место в их топе: «200 альбомов выпущенных после 2000 года».

Список композиций

Семплы 
Tha Mobb
 «Moment Of Truth» за авторством Willie Tee
Best Rapper Alive
 «Fear Of The Dark» за авторством Iron Maiden
Receipt
 «Lay-Away» за авторством Isley Brothers
Shooter
 «Oh Shooter» за авторством Robin Thicke
 «Mass Appeal» за авторством Gang Starr
I’m A DBoy
 «Paid In Full» за авторством Eric B. & Rakim
Get Over
 «Love Is What We Came Here For» за авторством Garland Green

Бонус-CD 
Бонус-CD включал 14 лучших хитов Lil Wayne (на 2005 год), а также первый сингл «Fireman» в "chopped and screwed"-версиях, выполненных продюсером Michael «5000» Watts.

Позиции в чартах и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Tha Carter II: Chopped and Screwed 

Ремикс-версия альбома вышла в марте 2006 года. В Tha Carter II: Chopped and Screwed вошло 19 оригинальных песен, переделанных Майклом «5000» Уоттсом.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lil Wayne — русскоязычный неофициальный фан-сайт
 Lil' Wayne Profile @ MTV.com

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Cash Money Records